Буассьё () — французская фамилия. Известные носители:
 Ален де Буассьё (1914—2006) — французский военный деятель, великий канцлер ордена Почётного легиона и канцлер ордена Освобождения; зять Шарля де Голля.
 Жан-Жак де Буассьё (1736—1810) — французский ландшафтный живописец и гравёр; прапрадед Алена де Буассьё.
 Пьер де Буассьё (род. 1945) — французский дипломат, генеральный секретарь Совета Европейского союза в 2009—2011 годах.

 См. также
 Буассье ()